Франше́с () — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент коммуны — Алье. Входит в состав кантона Бурбон-л’Аршамбо. Округ коммуны — Мулен.

Код INSEE коммуны — 03117.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 453 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 284 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 197 были экономически активными, 87 — неактивными (показатель активности — 69,4 %, в 1999 году было 63,6 %). Из 197 активных работали 173 человека (100 мужчин и 73 женщины), безработных было 24 (10 мужчин и 14 женщин). Среди 87 неактивных 21 человек были учениками или студентами, 31 — пенсионерами, 35 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 
 

Коммуны департамента Алье